Hellwig kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank H. Hellwig
 Johann Christian Ludwig Hellwig

Robotskapade auktorsförkortningar